NV может означать:

 Naamloze Vennootschap — организационно-правовая форма компаний в Нидерландах и Бельгии и нидерландоязычных странах.
 Невада (NV) — почтовый код штата США.
 NV-центр — точечный дефект алмаза
 NV Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw — голландская подставная компания, для создания новых разработок по проектам подводных лодок.
 NV/S-17 — белорусский ночной оптический прицел.
 NV (альбом) — совместный студийный альбом Dragged into Sunlight и Gnaw Their Tongues.